Ossendorf ist der Name verschiedener Orte:

 Köln-Ossendorf, ein Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Ossendorf (Neuzelle), Ortsteil der Gemeinde Neuzelle, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ossendorf (Warburg), Ortsteil der Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Osendorf